Chevrolet 1Y steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Nova Custom (1973–1975), siehe Chevrolet Nova #Chevy II Nova/Nova Serien 111, 113, 114, 1X und 1Y (1968–1979)
 Corvette (1976–1982 und ab 1984)